Granskäret is de naam van twee Zweedse eilanden:
Granskäret (Luleå), Zweeds eiland behorend tot de Lule-archipel
Granskäret (Kalix), Zweeds eiland behorend tot de Kalix-archipel